The Humbling steht für:

 The Humbling, Originaltitel von Die Demütigung, Roman von Philip Roth (2009)
 The Humbling, Originaltitel von Der letzte Akt (2014), US-amerikanisch-italienischer Film von Barry Levinson